Hszie Su-vej és Peng Suaj voltak a címvédők, de Peng Suaj ebben az évben nem indult el a tornán. Hszie Su-vej Flavia Pennettával alkotott párost, de a negyeddöntőben kiestek.

A versenyt Bethanie Mattek-Sands és Lucie Šafářová nyerte, megszerezve ezzel második Grand Slam-tornagyőzelmüket, miután a döntőben 3–6, 6–4, 6–2 arányban legyőzték Casey Dellacqua és Jaroszlava Svedova párosát.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források
Sorsolási tábla 

N2